Kirill Jevgenievitj Semjonov, ryska: Кири́лл Евге́ньевич Семёнов, född 27 oktober 1994, är en rysk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Toronto Maple Leafs i National Hockey League (NHL) och spelar för Toronto Marlies i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Avangard Omsk och Metallurg Novokuznetsk i Kontinental Hockey League (KHL); Saryarqa Qaraghandy i Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL) samt Omskie Jastreby i Molodjozjnaja chokkejnaja liga (MHL).

Semjonov blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Kirill Semyonov NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Kirill Semyonov hockey stats and profile at hockeydb.com

Ryska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2022
Män
Födda 1994
Levande personer
Personer från Omsk
Ryska ishockeyspelare
Ryska idrottare under 2000-talet
Spelare i Omskie Jastreby
Spelare i Avangard Omsk
Spelare i Saryarqa Qaraghandy
Spelare i Metallurg Novokuznetsk
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Toronto Maple Leafs
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Ryssland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022